Obróbka elektroerozyjna
 elektroniczna muzyka taneczna
 Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
 Electronic Document Management (EDM) – (ang.) Elektroniczne zarządzanie dokumentami